Inside Wants Out é um EP do cantor, compositor e guitarrista John Mayer, lançado a 24 de Setembro de 1999 e relançado a 2 de Agosto de 2002.

Faixas 
Todas as faixas por John Mayer, exceto onde anotado.

Edição original

"Back to You" – 4:00
"No Such Thing" (Clay Cook, Mayer) – 3:51
"My Stupid Mouth" – 4:16
"Neon" (Cook, Mayer) – 3:56
"Victoria" – 3:49
"Love Soon" (Cook, Mayer) – 3:39
"Comfortable" (Cook, Mayer) – 5:00
"Neon 12:47 AM" (Cook, Mayer) – 2:45
"Quiet" – 3:20

Reedição (Columbia Records)

"Back to You" (John Mayer) – 4:00
"No Such Thing" (Clay Cook, Mayer) – 3:51
"My Stupid Mouth" – 4:16
"Neon" (Cook, Mayer) – 3:56
"Victoria" – 3:49
"Love Soon" (Cook, Mayer) – 3:39
"Comfortable" (Cook, Mayer) – 5:00
"Quiet" – 3:20

EP de 2002
Álbuns de John Mayer